Живардо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Санкуэн. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18102.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 230 км к югу от Парижа, в 140 км юго-восточнее Орлеана, в 45 км к юго-востоку от Буржа.

По территории коммуны протекает небольшая река Сагонен.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 320 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 194 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 132 были экономически активными, 62 — неактивными (показатель активности — 68,0 %, в 1999 году было 61,6 %). Из 132 активных работали 108 человек (61 мужчина и 47 женщин), безработных было 24 (11 мужчин и 13 женщин). Среди 62 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер (XIII век)
 Реликварий (XVII век). Изготовлен из дерева в виде скульптурной группы из двух диаконов, поддерживающих реликварий. Исторический памятник с 1981 года
 Замок Алард (XV век)

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер